Charles Blondel peut désigner :
 Charles Blondel (1876-1939), un philosophe et psychologue français ;
 Charles Blondel (1895-1975), un conseiller d'État, commissaire de la République à Strasbourg en 1944.